Europe – łacińska forma słowa Europa
 Europe – szwedzka grupa muzyczna
 Europe – debiutancki album szwedzkiej grupy o tej samej nazwie
 Europe – stacja metra w Paryżu

Kanały telewizyjne 
 CNBC Europe – brytyjski kanał telewizyjny
 MTV Europe – międzynarodowy muzyczny kanał telewizyjny
 ORF 2 Europe – austriacki kanał telewizji satelitarnej

Inne 
 Air Europe – włoska linia lotnicza
 Air Crew Europe Star – gwiazda Wspólnoty Brytyjskiej, za udział w II wojnie światowej
 Gare de Lille-Europe – dworzec kolejowy w Lille
 Miss Europe – najstarszy kontynentalny konkurs piękności
 Quest Europe – międzynarodowy festiwal filmowy w Zielonej Górze

Zobacz też 
 Europa (ujednoznacznienie)